

Patronymie 
 Adam Chodzko  (1965-), artiste britannique ;
 Alexandre Chodzko (1804-1891) est un orientaliste, écrivain, poète, consul de Russie en Perse de nationalité polonaise, puis naturalisé français.
 Jan Chodzko (1776-1851) est un écrivain polono-lituanien.
 Joseph Chodzko (1800-1881) est un général, topographe et géographe polonais.
 Leonard Chodźko (1800-1871) est un historien, géographe et politicien polonais.
 Louis Chodźko (1769-1843) est un homme politique polonais.
 Witold Chodzko (1875-1954) est un psychiatre et homme politique polonais.